Baosheng kan syfta på följande platser:

Kina 

 Baosheng (socken i Kina, lat 30,31, long 103,03), Sichuan, 
 Baosheng (socken i Kina, lat 30,30, long 103,76), Sichuan, 
 Baosheng (socken i Kina, lat 30,44, long 105,55), Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar